Norte Chico puede referirse a:

Norte Chico, una sub-zona geográfica del norte de Chile.
Norte Chico, una zona al norte de Lima, Perú.
Antigua denominación de la civilización Caral.